Molekulska formula -{C19H26O3}- se može odnositi na:

 11-Ketotestosteron
 16α-Hidroksiandrostendion
 2-Metoksiestradiol
 7-Keto-DHEA
 Bioaletrin
 Epimestrol
 Formestan